Kitzen steht für:

 Kitzen (Pegau), Gemeindeteil von Pegau im Landkreis Leipzig in Sachsen

 Janine Kitzen, niederländische Opernsängerin